Knäbel ist der Nachname folgender Personen:

 Alois Knäbel (1902–1965), deutsches Waffen-SS-Mitglied und Kriegsverbrecher
 Peter Knäbel (* 1966), ehemaliger deutscher Fußballspieler und Fußballfunktionär

Siehe auch:
 Knaebel
 Knabel